Aretha Now – album muzyczny Arethy Franklin z 1968.

Lista utworów

Twórcy 
 Aretha Franklin - fortepian (1, 2, 3, 4, 5, 7, 10), wokal
 Spooner Oldham - organy (1, 5), pianino elektryczne (3, 6, 7, 10), fortepian (8)
 Tommy Cogbill - gitara (1, 2, 3, 10), bas (6, 8, 9)
 Jimmy Johnson - gitara (1, 3, 5, 6, 8, 9, 10)
 Bobby Womack - gitara (6, 8, 9)
 Jerry Jemmott - gitara basowa (1, 2, 3, 4, 5, 7, 10)
 Roger Hawkins - perkusja
 The Sweet Inspirations - chórki 
 Carolyn Franklin - chórki (6, 8, 9)

Przypisy 

Albumy Arethy Franklin
Albumy muzyczne wydane w roku 1968